Я́рослав Ле́винский (; род. 23 сентября 1983 года в Валашске-Мезиржичи, ЧССР) — чешский профессиональный теннисист; финалист одного турнира Большого шлема в миксте Открытый чемпионат Австралии-2010; победитель пяти турниров ATP в парном разряде.

Спортивная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 1999 году. Специализируется на играх в мужском парном разряде. Первый турнир ATP выиграл в 2004 году в Амерсфорте в паре с Давидом Шкохом. Так же в парах сумел победить на турнирах в Загребе, Умаге, Гштаде и Бостаде. На Открытом чемпионате Австралии в 2010 году в смешанном парном разряде совместно с россиянкой Екатериной Макаровой доходит до финала.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (6)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (5)

Финалы турниров ATP в парном разряде (15)

Победы (5) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (10)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (55)

Победы (40)

Поражения (15)

Финалы турниров Большого Шлема в смешанном парном разряде (1)

Поражения (1)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Чехии